C9H11NO – formula molecolare del 4-dimetilamminobenzaldeide
C9H11NO – formula molecolare del catinone

Formule molecolari